Ostruthium officinale är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link. Ostruthium officinale ingår i släktet Ostruthium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
officinale